Glaenocorisa är ett släkte av insekter. Glaenocorisa ingår i familjen buksimmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Buksimmare
Glaenocorisa